Wladimir Michailowitsch Jurowski ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Michailowitsch Jurowski (Komponist) (1915–1972), russischer Komponist 
 Wladimir Michailowitsch Jurowski (Dirigent) (* 1972), russischer Dirigent